Lamprocles (en llatí Lamprocles, en grec antic ) fou un poeta ditiràmbic i músic atenenc del segle VI aC i potser principis del segle V aC.

Ateneu de Naucratis en cita alguns versos. Plutarc menciona unes millores que havia fet a una varietat musical anomenada Mixolydian.

Uns escolis a Plató el fan deixeble d'Agàtocles i mestre de Damó. Frínic li atribueix una oda a Pal·les, a la que Aristòfanes fa referència. Eratòstenes Escolàstic i altres autors diuen que aquesta oda era de Frínic, encara que alguns autors anteriors l'atribuïen a Estesícor. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Poetes ditiràmbics
Músics de l'antiga Grècia
Poetes atenencs de l'antiguitat